Муниципалитет Боливар  () — муниципалитет в Аргентине в составе провинции Буэнос-Айрес.

Территория — 5027 км². Население — 34 190 человек. Плотность населения — 6,80 чел./км².

Административный центр — Сан-Карлос-де-Боливар.

История 
Закон о создании муниципалитета Боливар с административным центром в форте Сан-Карлос был принят штатом Буэнос-Айрес 26 октября 1877 года.

География 
Муниципалитет расположен в центральной части провинции Буэнос-Айрес.

Муниципалитет граничит:
на северо-западе — c муниципалитетами Иполито-Иригойен, Карлос-Касарес
на севере — с муниципалитетом 9 Июля
на северо-востоке — с муниципалитетом 25 Мая
на востоке — с муниципалитетом Хенераль-Альвеар
на юго-востоке — с муниципалитетами Тапальке, Олаваррия
на юго-западе — с муниципалитетом Деро

Важнейшие населённые пункты

Примечания 

Муниципалитеты провинции Буэнос-Айрес